Эбалаково — название населённых пунктов:

Россия 
 Эбалаково — село в Апастовском районе Татарстана.
 Эбалаково — село в Кайбицком районе Татарстана.